Sluseholmen (gebied), een industrieterrein in de zuidhaven van Kopenhagen
 Sluseholmen (metrostation), metrostation, genoemd naar bovengenoemd industriegebied